Die Heliopolis Rotary Open 2007 fanden vom 6. bis 12. Juli 2007 in Kairo, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 41.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Wael El Hindi, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Endspiel traf er auf Karim Darwish, den er mit 5:11, 11:7, 7:11, 11:5 und 11:8 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Wael Farag einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2006/07
2007